Saarloq bezeichnet:
 Saarloq, Ort im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Saarloq (Nuuk), Ort im Distrikt Nuuk, Grönland
 Saarloq (Bucht), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Saarloq (Insel), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland